Ива́н Гера́симов:
 
 Герасимов, Иван Егорович (род. 1929) — звеньевой механизированного звена колхоза «Заря коммунизма», Герой Социалистического Труда.
 
 Герасимов, Иван Михайлович (1901—1968) — советский военачальник, генерал-майор.
 Герасимов, Иван Николаевич (1921—2002) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Иван Семёнович (1894—1937) — прокурор Уральской области.
 Герасимов, Иван Сергеевич (1925—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Герасимов, Иван Фёдорович (1928—1942) — юный защитник Сталинграда.